Lancaster steht für:
 Lancaster (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Herzogtum Lancaster, Privatbesitz des britischen Monarchen
 Lancaster, Variante eines AMD-Computerprozessors, siehe Turion 64#Lancaster
 Lancasterkanone, Geschütz mit einem elliptischen Rohr
 Lancasterschule, ehemalige Schulform des 19. Jahrhunderts
 Avro Lancaster, britischer Bomber im Zweiten Weltkrieg

Lancaster ist der Name folgender 

Orte 

– in England
 Lancaster (Lancashire), England, Vereinigtes Königreich
 City of Lancaster, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Lancashire, England, Vereinigtes Königreich

– in Kanada
 Lancaster (Ontario), Kanada

– in den Vereinigten Staaten:
 Lancaster (Arizona)
 Lancaster (Florida)
 Lancaster (Illinois)
 Lancaster (Indiana)
 Lancaster (Kalifornien)
 Lancaster (Kansas)
 Lancaster (Kentucky)
 Lancaster (Massachusetts)
 Lancaster (Minnesota)
 Lancaster (Missouri)
 Lancaster (New Hampshire)
 Lancaster (New York)
 Lancaster (North Carolina)
 Lancaster (Ohio)
 Lancaster (Oregon)
 Lancaster (Pennsylvania)
 Lancaster (South Carolina)
 Lancaster (Tennessee)
 Lancaster (Texas)
 Lancaster (Virginia)
 Lancaster (Wisconsin)

geografischer Objekte:
 Lancaster Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Lancaster House (Berlin), ehemaliges Britisches Hauptquartier in Berlin
 Kap Lancaster, Kap der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Adelsgeschlechter und -titel:
 Haus Lancaster, englisches Adelsgeschlecht und Königsdynastie, Nebenlinie des Hauses Plantagenet
 Duke of Lancaster, englischer Herzogstitel
 Earl of Lancaster, englischer Grafentitel

Unternehmen:
 E. H. Lancaster & Company Ltd., ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen
 James H. Lancaster Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lancester
 Lanchester
 Lankester
 Launceston